Xala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xala, Veracruz, ort, Mixtla de Altamirano, 
 Xala, Puebla, ort, Ajalpan, 
 Xala, Axapusco,